Detta är en tabell över antalet medaljer per land i de Olympiska vinterspelen 2006.
<onlyinclude>

Medaljfördelningen för varje tävling

Medaljligan för idrottare med fler än en medalj

Källor 

2006
2006
Olympiska vinterspelen 2006